BDC '90, een Nederlandse handbalvereniging uit Landgraaf
 BDC-Marcpol Team, een Poolse wielerploeg
 HV BDC, een Nederlandse handbalvereniging uit Soest
 BDC (voetbalvereniging) (Be Quick DIOS Combinatie), een voetbalvereniging uit Soest
 BDC (fietsmerk)